Того — многозначный термин. 

 Того — государство в Западной Африке.

 Того, Сигэнори (1882—1950) — японский политик корейского происхождения времён Второй мировой войны.
 Того Хэйхатиро (1848—1934) — японский военно-морской деятель, адмирал.

 Того — посёлок в Японии, находящийся в уезде Айти префектуры Айти.
 Того (собака) — собака, вожак упряжки, участвовавшей в доставке противодифтерийной сыворотки в район эпидемии на Аляске в 1925 году.
Того (фильм) —  фильм о вышеназванной собаке. 
 того́ — местоглаголие в русском языке: Мы его сейчас того.